Bassanesi – abitanti di Bassano Bresciano
Bassanesi – abitanti di Bassano Romano
Bassanesi – abitanti di Bassano del Grappa
Bassanesi – abitanti di Bassano in Teverina